Der blonde Tiger heißen die Filme
 Der blonde Tiger (1949), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Der blonde Tiger (1967), französisch-italienischer Abenteuerfilm